Bykowa ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Sacharowna Bykowa (1928–2017), sowjetisch-russische Restauratorin
 Irina Bykowa (* 1993), kasachische Skilangläuferin
 Irina Anatoljewna Bykowa (* 1969), russische Biathletin, siehe Irina Anatoljewna Iljinych
 Jelisaweta Iwanowna Bykowa (1913–1989), sowjetische Schachspielerin
 Milena Alexejewna Bykowa (* 1998), russische Snowboarderin
 Nadeschda Alexandrowna Bykowa (1907–1997), sowjetische Architektin
 Natalja Wiktorowna Bykowa (* 1958), sowjetische Hockeyspielerin
 Tamara Wladimirowna Bykowa (* 1958), russische Hochspringerin

Siehe auch:
 Bykow